Der Korean FA Cup 2020 war die 25. Austragung des Fußball-Pokalwettbewerbs für südkoreanische Vereinsmannschaften gewesen. An der Saison nahmen insgesamt 60 Teams teil. Titelverteidiger waren die Suwon Samsung Bluewings.

Das Pokalturnier sollte ursprünglich am 14. März 2020 mit der ersten Runde beginnen, da sich aber ab den 19. Februar das COVID-19-Virus rasant in Südkorea ausbreitete, wurden die Ansetzungen alle annulliert und auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben. Am 24. April gab der Verband die neuen Pokalrunden-Ansetzungen bekannt. Die erste Pokalrunde fand somit am 9. Mai 2020 statt. Der Gewinner des Pokals qualifiziert sich für die Gruppenphase der AFC Champions League 2021.

Teilnehmende Mannschaften 

Folgende Mannschaften haben sich sportlich qualifiziert:

1. Hauptrunde 
Die Spiele der ersten Hauptrunde sollten ursprünglich am 14. März 2020 stattfinden, wurden aber aufgrund der COVID-19-Pandemie in Südkorea auf den 9. Mai 2020 verlegt. Ausgelost wurde die Runde am 18. Februar. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2020 spielt.

|}

2. Hauptrunde 
Die Spiele der zweiten Hauptrunde sollten ursprünglich am 28. März 2020 stattfinden, wurden aber aufgrund der COVID-19-Pandemie in Südkorea auf den 6. Juni 2020 verlegt. Ausgelost wurde die Runde am 18. Februar. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben in der der Verein in der Saison 2020 spielt.

|}

3. Hauptrunde 
Die Spiele der dritten Hauptrunde sollten ursprünglich am 8. April 2020 stattfinden, wurden aber aufgrund der COVID-19-Pandemie in Südkorea auf den 1. Juli 2020 verlegt. Ausgelost wurde die Runde am 18. Februar. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2020 spielt.

|}

Achtelfinale 
Die Spiele des Achtelfinales sollten ursprünglich am 1. Juli 2020 stattfinden, wurden aber aufgrund der COVID-19-Pandemie in Südkorea auf den 15. Juli 2020 verlegt. Ausgelost wurde die Runde am 18. Februar. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2020 spielt.

|}

Viertelfinale 
Die Spiele des Viertelfinales sollten ursprünglich am 22. Juli 2020 stattfinden, wurden aber aufgrund der COVID-19-Pandemie in Südkorea auf den 29. Juli 2020 verlegt. Ausgelost wurde die Runde am 21. Juli. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2020 spielt.

|}

Halbfinale 
Die Spiele des Halbfinales sollten am 5. und 12. August 2020 stattfinden, wurden aber aufgrund der COVID-19-Pandemie in Südkorea auf den 23. September 2020 verlegt. Ausgelost wurde die Runde am 21. Juli. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2020 spielt.

|}

Finale 
Die Finalspiele fanden am 4. und am 8. November 2020 statt. In der Klammer ist die jeweilige Ligaebene angegeben, in der der Verein in der Saison 2020 spielt.

|}

Weblinks 
 FA CUP auf der offizielle Website der Korea Football Association (koreanisch)
 Spielberichte FA Cup auf der offizielle Website der Korea Football Association (koreanisch)
 Übersicht Spielberichte (koreanisch)

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020